Flers  es una población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía, departamento de Orne, en el distrito de Argentan. Es el chef-lieu de dos cantones, Flers-Nord y Flers-Sud.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Orne